En Pologne, Piekary peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Piekary, village du powiat d'Oława,
 Piekary, village du powiat de Środa Śląska,
 Piekary, village du powiat de Trzebnica.

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Piekary, village du powiat de Gniezno,
 Piekary, village du powiat de Poznań,
 Piekary, village du powiat de Turek.

dans la voïvodie de Łódź :
 Piekary, village du powiat de Łęczyca,
 Piekary, village du powiat de Pajęczno,
 Piekary, village du powiat de Piotrków.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Piekary, village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Piekary, village du powiat de Cracovie,
 Piekary, village du powiat de Proszowice.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Piekary, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Piekary, village.